António José Rolo Santos Costa (Lisboa, 23 de Março de 1953) é um escritor português. Sempre ligado às Letras e Artes, foi chefe de Redacção do jornal Record, de Outubro de 1980 a 1990, assinando como Santos Costa, deixando este órgão de informação em 2002. Como escritor publicou os romances Sombras de Ninguém e Amantes da Lua Negra.

Escritores de Portugal
Naturais de Lisboa